Klassisches Japanisch bezeichnet:
 die Sprachstufe der japanischen Sprache während des 9.–11. Jahrhunderts: Klassischjapanische Sprache
 die darauf basierende klassizierende Literatursprache: Bungo (Schriftsprache)